Matador kan henvise til flere artikler:
 Matador (tyrefægter) – en tyrefægter
 Matador (trumf) – en høj trumf i kortspillet l'hombre
 Matador (person) – en storborgeren, en magtfuld person, som f.eks. en byggematador
 Matador (brætspil) – et brætspil
 Matador (tv-serie) – en dansk tv-serie, produceret i perioden 1978 – 1981
 Figurer i Matador – fiktive personer fra den danske tv-serie Matador
 Matador (musical) – en dansk musical bygget over Matador (tv-serien)

Se også 
 Matador Mix – en slikblanding fra Haribo.
 Matadoravl – stor avl med en enkelt han